Franz-von-Sales-Kirchen bzw. Franz-von-Sales-Kapellen sind Kirchengebäude, die das Patrozinium des hl. Franz von Sales tragen.

Deutschland:
 Baden-Württemberg
 St. Franz von Sales (Kandern)

 Hessen
 St. Franz von Sales (Niederkaufungen)

 Nordrhein-Westfalen
 Franz-von-Sales-Kirche (Düsseldorf), Düsseldorf-Oberbilk
 Kirche im Franz Sales Haus, Essen-Huttrop
 St. Franz Sales (Jülich)

Frankreich:
 Kathedrale St. Franz von Sales von Chambéry
 St-François-de-Sales (Lyon)

Österreich:
 Seelsorgezentrum hl. Franz von Sales, Klagenfurt
 Seelsorgezentrum Lichtenberg, Lichtenberg, Oberösterreich
 Pfarrkirche zum heiligen Franz von Sales, Wien-Favoriten

Polen
 St. Franz von Sales-Kirche, Krakau

Schweiz
 St. Franz von Sales (Genf)
 St. Franz von Sales (Morges)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)